Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Antoni Hebanowski – polski drukarz i księgarz
 Stanisław Hebanowski – polski architekt
 Stanisław Hebanowski – polski reżyser teatralny i tłumacz